Eichenkratt steht für:

Bezeichnung für Kratts mit einem hohen Anteil an Stieleiche
Eichenkratt (Deblinghausen), Naturschutzgebiet in niedersächsischen Flecken Steyerberg